Карама:
 Карама — река в Алтайском крае, приток Ануя.
 Карама — река в Башкортостане, приток Большого Ика.
 Карама — раннепалеолитическая стоянка в Алтайском крае.
 Карама — озеро в Верхнекетском районе Томской области, бассейн Кети.
 Карама — упразднённый населенный пункт на территории современного Зилаирского района Республики Башкортостан.
 Карама — вариант прежнего названия бывшего села Орловка в Ленинском районе Крыма.